Vasalemma ist der Name von:

 Vasalemma (Gemeinde), Gemeinde in Estland
 Vasalemma (Fluss), Fluss in Estland